Princesa Ingeborg Danska (polno ime Ingeborg Charlotta Carolina Frederikke Louise), * 2. avgust 1878, København, Danska, † 12. marec 1958, Stockholm, Švedska.

Ingeborg je bila hčerka Friderika VIII. Danskega in materna babica Haralda V. Norveškega, Baudouina in Alberta II. Belgijskega.

Zgodnje življenje

Princesa Ingeborg se je rodila 2. avgusta 1878 v Charlottenlundski palači severno od Københavna kot druga hčerka in peti otrok kronskega princa Friderika Danskega, najstarejšega sina kralja Kristjana IX.. Njena mati je bila princesa Ludovika Švedska, edini preživeli otrok kralja Karla XV. Švedskega in IV. Norveškega.

Poroka
Maja 1897 se je princesa Ingeborg zaročila s princem Karlom Švedskim, vojvodo Västergötlandsko. Princ Karl je bil tretji sin kralja Oskarja II. Švedskega in Sofije Nasavske, zato sta bila s Karlom bratranec in sestrična v prvem kolenu.

Poročila sta se 27. avgusta 1897 v kapeli v Christiansborški palači v Københavnu in medene tedne sta preživela v Nemčiji.

Imela sta štiri otroke:
 Princesa Margareta Švedska (* 25. junij 1899, † 4. januar 1977)
 Princesa Märtha Švedska, kasneje kronska princesa Norveške (* 28. marec 1901, † 5. april 1954)
 Princesa Astrid Švedska, kasneje kraljica Belgijcev (17. november 1905, † 29. avgust 1935)
 Princ Karl Bernadotte, znan kot Karl mlajši, kasneje princ Bernadottski (* 10. januar 1911, † 27. junij 2003)

Leta 1947 je ob njuni obletnici poroke Karl priznal, da je njun zakon bil organiziran s strani njunih očetov in Ingeborg sama je dodala: "Poročila sem se s popolnim neznancem!".

Zakonska zveza je bila priljubljena, saj je bila Ingeborg vnukinja priljubljenega kralja Karla XV. Švedskega in IV. Norveškega ter ker je bila osebno uspešna na Švedskem. Dejalo se je, da je bila od vseh tujih princes poročenih v švedsko kraljevsko hišo ona morda ena najbolj primernih za kraljico soprogo Švedske in za prvih deset let na Švedskem je skoraj bila: od leta 1897 do leta 1907 se je kraljica Sofija redko udeležila javnih prireditev in kronska princesa Viktorija je preživela večino svojega časa v tujini zaradi zdravstvenih razlogov. Princesa Ingeborg je s tem dobila več javnih nalog, neuradno pa je opravljala večino vloge, povezane s kraljico soproga na švedskem dvoru. Dojemalo se je kot da izvaja svoje predstavniške naloge s kombinacijo dostojanstva in sproščeno prijaznostjo in s svojo duhovitostjo je pritegnila socialni krog.

Ingeborg je zanimal šport, zlasti drsanje in na avtomobilski razstavi v Stockholmu leta 1903 sta skupaj s prestolonaslednikom Gustavom naredila spontano predstavitev potovanja v avtomobilu iz Scanie. Leta 1908 je na klavirju spremljala princa Viljema na njegovi poroki z veliko vojvodinjo Marijo Pavlovno Rusko.

Družinsko življenje

Živela je harmonično družinsko življenje in družina je bila znana kot "srečna družina". Otrokom je bila dana preprosta vzgojo in pričakovano je bilo, da se naučijo gospodinjskih opravil. Dobili so na primer pravo peč v njihovi igralni koči, na katerem so kuhali pravo hrano. S Karlom sta živela neformalno in intimno družinsko življenje.

Pri Ingeborg je bilo občudovano njeno ravnanje gospodarskih težav, ko je banka, v katero so investirali, propadla leta 1922 in so morali prodati svoj dom. Bila je predstavljena kot simbol žene in mati v številnih revijah in je bila dolga leta najbolj priljubljena članica kraljevske hiše.

Leta 1905 je norveška vlada obravnavala glede tega, če bi postala kralj in kraljica na Norveškem, vendar je Karl zavrnil ponudbo. Namesto tega je bil njen brat izvoljen za norveškega vladarja. Ingeborgino sorodstvo s skandinavskimi dinastiji je pomagalo spraviti tri kraljevske hiše spet skupaj k napetosti, ki je bila ustvarjena zaradi norveške odcepitve leta 1905. Politično je imela Ingeborg demokratične in liberalne simpatije in ni marala konservativcev, ti pogledi so bili izraženi v vladni krizi leta 1918. Sovražila je konservativni kabinet Hammarsköljd in politiko iz leta 1914, kritizirala je konzervativen tisk in videla odstop liberalno-socialdemokratskega kabineta leta 1918 kot katastrofo, menda je to komentirala z besedami: "To se ne sme zgoditi! Ne, ne, ne!"

Med drugo svetovno vojno je javno demonstrirala proti nacistični Nemčiji z blokiranje okna svoje hiše, ki je bila nasproti nemške ambasade v Stockholmu.

Princesa Ingeborg je priznana babica treh evropskih vladarjev: kralja Haralda V. Norveškega (sin njene hčerke princese Marte), pokojnega kralja Baudouina Belgijskega in njegovega brata kralja Alberta II. Belgijskega (sina njene hčerke princese Astrid). Je tudi prababica kralja Filipa Belgijskega in velike vojvode Henrika Luksemburškega.

Predniki

Sklici

Viri
Lars Elgklou: Familjen Bernadotte. En kunglig släktkrönika (Družina Bernadotte. Kronski kraljevske družinske) (v švedščini)
Staffan Skott: Alla dessa Bernadottar (Vsi Bernadottci) (1996) (v švedščini)
 Ingeborg C C F L, urn:sbl:11950, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), pridobljeno 2015-10-02.

Rodbina Bernadotte
Švedske princese
Danske princese
Luterani